«Кровь и песок» может означать:
 Кровь и песок (роман) — роман испанского писателя Висенте Бласко Ибаньеса, написанный в 1908 году.
 Кровь и песок (фильм, 1922) () — американский фильм, режиссёра Фреда Нибло
 Кровь и песок (фильм, 1941) () — американский фильм, режиссёра Рубена Мамуляна
 Кровь и песок (фильм, 1965) () — японский фильм, режиссёра Кихати Окамото
 Кровь и песок (фильм, 1989) () — испанско-американский фильм, режиссёра Хавьера Элоррьеты
 Кровь и песок (телесериал) () — бразильская теленовелла 1967—68 г.

Похожие названия:
 Из песка и крови () — французский фильм 1988 года
 Спартак: Кровь и песок () — телесериал 2010 года